Edmund Wilson peut désigner :
 Edmund Beecher Wilson (1856-1939), zoologiste américain ;
 Edmund Wilson (1895-1972), écrivain américain.